Fahrschüler steht für
 jemanden, der Fahrunterricht nimmt, siehe Fahrschule
 einen Schüler, der eine längere Anreise mit Bus oder Bahn zur Schule hat, siehe Fahrschüler (Schulwesen)